Termin PDCA ima više značenja.

 Muramoilpentapeptidna karboksipeptidaza, enzim
 Demingov ciklus ()